Coenonympha corinnaeformis är en fjärilsart som beskrevs av Ruggero Verity 1913. Coenonympha corinnaeformis ingår i släktet Coenonympha och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
corinnaeformis